Берли́нда То́лберт (; 4 ноября 1949, Шарлотт, Северная Каролина, США) — американская .

Биография и карьера 
Берлинда Толберт родилась 4 ноября 1949 года в Шарлотт (штат Северная Каролина, США). Толберт специализировалась на театре, обучаясь в Школе искусств Северной Каролины в Уинстон-Сейлеме. Она также изучала драму в Лондоне.

Толберт известна своей ролью Дженни Уиллис Джефферсон, дочери Тома и Хелен Уиллис, в ситкоме Си-би-эс «Джефферсоны», которая первоначально транслировалась с 1975-го по 1985-й год.

С 14 февраля 1979 года Берлинда замужем за журналистом Бобом Ридом, с которым она встречалась всего лишь 11 дней до их свадьбы.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины